Полевой (Могила), Валерий Петрович (; 3 июня 1927, Одесса — 2 мая 1986, Киев) — советский и украинский композитор, ученик Бориса Лятошинского, член Союза композиторов СССР, лауреат Всесоюзного конкурса композиторов (1958).

Биография 
 Отец — Пётр Иванович Могила, артист Государственного Украинского народного хора им. Г. Веревки (псевдоним «Петр Полевой»).
 Мать — Мария Петровна Могила (Федорова, Казакова), артистка ТРАМа (Петроград), режиссёр.
 Супруга — Евгения (Биби-Хозинэ) Полевая, нотный график
 
 
 Дочь — Виктория Валерьевна Полевая, украинский композитор, лауреат премии им. Бориса Лятошинского.
 Брат — Геннадий Петрович Полевой (Могила), украинский художник-график.

 1950 — окончил с отличием Киевскую государственную консерваторию им. П. И. Чайковского по классу композиции Б. Н. Лятошинского.
 1950 — вместе с братом арестован по обвинению в создании молодежной антисоветской организации, так называемой «Народно-Освободительной Партии» (НОП), «…ставившей своей задачей подготовку вооруженного восстания с целью свержения в Советском Союзе политического строя…».
 1950—1954 — отбывал срок заключения на медных рудниках Джезказгана (Карагандинская область Казахской ССР).
 1954 — реабилитирован.
 1955—1956 — преподавал в музыкальных школах Киева.
 1956—1961 — музыкальный редактор Издательства изобразительного искусства и музыкальной литературы.
 1962—1963 — редактор республиканского отделения изд-ва «Советский композитор».
 1963—1965 — музыкальный редактор издательства «Мистецтво».
 1966 — старший методист Центрального Дома народного творчества УССР.
 1973—1976 — консультант Союза композиторов УССР.
 1976—1986 — консультант Киевской организации Союза композиторов УССР.

Сочинения

Для хора и оркестра 
 1975—1980 «Реквием» памяти  для смешанного хора, солистов и большого симфонического оркестра на стихи И. Драча, М. Коротича, И. Винграновского.

Для симфонического оркестра 
 1986 Концерт для 2-х скрипок и симфонического оркестра
 1976 Две пьесы: «Летние тона», «Мазурка»
 1970 Увертюра
 1970 Украинская сюита № 1
 1967 «Октябрьское приветствие»
 1962 «Сатирическое скерцо»
 1961 Два вальса
 1960 Симфоническая поэма «Песня»
 1952 «Украинский танец»
 1950 «Поэма»

Для оркестра украинских народных инструментов 
 1972 Концерт для цимбал и оркестра украинских народных инструментов
 1972 «Гопак»
 1970 Украинская сюита № 2 («Коломыйки»)
 1969 Поэма «Чуєш, брате мій»
 1968 «Спиваночки»
 1963 «Казачок»''
 1963 Картина «Зачарованные дали»
 1962 Скерцо «Космонавты»

Камерно-инструментальные сочинения 
 1973 Струнный квартет № 2
 1966 «Поэма» для фортепиано и цветооргана
 1949 Струнный квартет № 1

Для фортепиано 
 1948 Соната
 1948 Две поэмы
 Пьесы для детей

Для голоса и фортепиано 
 1968 Вокальный цикл «Письма к Янеку» (сл. Н. Сосниной)
 Романсы на стихи С. Есенина, В. Вернадского, Л. Забашты, Т. Коломиец, И. Неходы, И. Хоменко и др.

Для народных инструментов 
 1971 «Элегия» для шестиструнной гитары
 1971 Концертная фантазия для балалайки и фортепиано
 1967 Сюита для балалайки и фортепиано
 1967 Четыре пьесы для балалайки и фортепиано
 1966 Две концертные пьесы для домры и фортепиано
 1966 Сюита для дуэта бандур
 1965 «Веселые этюды» для бандуры
 1964 Соната для домры и фортепиано
 1964 «Альбом бандуриста»
 1958 «Этюд» для баяна

Обработки 
 1968 Дума «Плач невольников»
 хоры, песни, переложения для капеллы бандуристов (издательство «Музыка»)

Литература 
 Кузык, В. В. «Митець і система», журнал «Музыка» № 5, 2007
 Полевая, В. В. «Письма Б. Лятошинського к В. Полевому», журнал «Музыка» № 1, 1996
 Полевой, В. П. «Исповедь» (сокр.), журнал «Радуга» № 10-12, 1995
 Польовий, В. П. «Сповідь» (сокр.), журнал «Кур'єр Кривбасу» № 3-12, 1997
 Полевой, В. П. «Шляхи кольоро-музичного синтезу», журнал «Мистецтво», № 4, 1968
 Полевой, В. П. Книга о цветомузыке (рукопись)
 Переписка с Б. Н. Лятошинским (письма переданы Дому-музею Б. Н. Лятошинского)

Выпускники Киевской консерватории
Деятели культуры и искусства, репрессированные в СССР
Заключённые ГУЛАГа